Поведа-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Занимает площадь 51,7 км². Население — 150 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 148 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары